Бремонку́р () — коммуна во французском департаменте Мёрт и Мозель региона Лотарингия. Относится к  кантону Байон.

География 						
Бремонкур расположен в 26 км к юго-востоку от Нанси, граничит на западе с Эньевилем. Соседние коммуны: Ромен на севере, Меонкур на северо-востоке, Энво на востоке, Фровиль на юге, Байон на юго-западе, Нёвиллер-сюр-Мозель на западе, Лоре, Сен-Мар и Домтай-ан-л'Эр на северо-западе.

История 
 На территории Бремонкура существовал некрополь эпохи Меровингов, уничтожен в 1820 году.

Демография 						
Население коммуны на 2010 год составляло 157 человек.

Достопримечательности 
 Замок XVII века, перестроен в XVIII веке, часовня сооружённая в 1617 году.
 Церковь с нефом XV века и приделом XVIII века.

Ссылки 						
 Национальный институт статистики 						

Коммуны департамента Мёрт и Мозель